Baguia steht für:

 einen Ort im Verwaltungsamt Baguia (Osttimor), siehe Baguia
 ein Verwaltungsamt in Osttimor, siehe Baguia (Verwaltungsamt)
 einen Ort und Suco im Verwaltungsamt Quelicai (Osttimor), siehe Baguia (Quelicai)
 einen Ort in Guinea-Bissau, siehe Baguia (Guinea-Bissau)